Сада Крузейро — бразильский волейбольный клуб из Белу-Оризонти.

История 
Клуб основан в 2006 году.

Достижения 
 Клубный чемпионат мира
 — 2013, 2015, 2016, 2021
 — 2012
 — 2022

 Клубный чемпионат Южной Америки
 2012, 2014, 2016
 2015
 2009
 Чемпионат Бразилии
 — 2012, 2014, 2015, 2016
 — 2011, 2013
 — 2009
 Кубок Бразилии
 — 2014, 2016
 Суперкубок Бразилии
 — 2015

Состав 

 Главный тренер:  Марсело Мендес
 Тренер:  Умберто Мартелете

Ссылки 
 Официальный сайт

Волейбольные клубы Бразилии